Eden puede referirse a:

 Eden, un personaje del videojuego Final Fantasy VIII;
 Eden, octavo álbum de estudio de la cantante Sarah Brightman;
 EDEN, productor, compositor y cantante irlandés de música electrónica.
 Eden, álbum de la banda folklórica alemana Faun.
 varias localidades de Estados Unidos:
 Eden (Idaho);
 Eden (Maryland);
 Eden (Misisipi);
 Eden (Nueva York);
 Eden (Carolina del Norte);
 Eden (Dakota del Sur);
 Eden (Texas);
 Eden (Wisconsin);
 Eden (Wyoming);
 Eden, un distrito no metropolitano en el condado de Cumbria (Inglaterra).
 Eden, un río que da nombre al distrito anterior.
 Eden Hotel, antiguo hotel que dio origen a la ciudad de La Falda, Córdoba.
 EDEN (empresa) (Empresa Distribuidora de Energía Norte), una empresa de electricidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina. 
En Australia:
 Eden, New South Wales